Козёл (Козерог, Тур) — естественная негеральдическая гербовая фигура.

Символ непоколебимой силы, честного труда и усердия, добросердечный и миролюбивый характер.

История 
В Древние времена обозначал: вожака, вождя, царя. В древнем Уре козёл был одной из эмблем богини Астарты. Эмблемой Абхазии в VI-X веках был горный козёл, а у горных персов — крылатый козёл. Во времена язычество образ горного козла — Тура, у народов Кавказа, Персии и Междуречья, почитался, как символ силы.

Данное почитание связано с характерными свойствами этого животного — способностью вести за собой всё стадо, обнаруживая при этом большую силу и отвагу, осторожность, находить путь в самых труднодоступных местах горных районов. 

С распространением христианства на Ближнем Востоке, под влиянием тех представлений, которые сосуществовали у христиан Римской империи, символическое значение образа козла подверглось сильному изменению. По их представлению, козёл начал отождествлялся с участниками вакханалий — нечестивцами сатирами и фавнами, беспутными людьми и поэтому в православии стал бранным словом. Атрибуты козла — рога, копыта и узкая козлиная бородка  были полностью отожествлены с атрибутами чертей, что ещё более закрепило за собой негативное символическое значение.

В Европейской геральдике образ козла используется, как "говорящая" эмблема в городских гербах: Дании Чехии и Словакии, Германии и другие.

В русской геральдике применялся в ряде губерний (Самарской), городов (Козлов, Козелец) и посёлков (Козельц) и крайне редко, как говорящий герб в фамилиях дворянских родах (Козловы).

Блазонирование 
Козёл может быть «идущим», «стоящим», «обгладывающим ветки» и «восходящим» («восстающим»). Иногда изображается одна голова, которая называется — отсечённой. Отдельные части тела — рога, борода и копыта — должны блазонироваться, если они отличаются от цвета всей фигуры животного. Козёл использовался как фигура в нашлемниках.

Галерея

См. также 

 Коза в мифологии

Литература 

 Сост. к.и.н. В.В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 91. Козёл. ISNB 5-7133-0869-3.
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Козёл (Коза). стр. 335. ISBN 978-5-271-10044-4.

Козёл в геральдике